Nikolassee – dzielnica Berlina
 Nikolassee – jezioro w Berlinie

Zobacz też:
 Berlin-Nikolassee